

Codici 
 GIN – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Guinea
 gin – codice ISO 639-3 della lingua hinukh

Personaggi 
 Gin – personaggio del manga ed anime Detective Conan
 Gin – personaggio del manga ed anime One Piece
 Gin Ichimaru – personaggio del manga ed anime Bleach
 N. Gin – personaggio della serie di videogiochi Crash Bandicoot
 Gin – personaggio di una gag comica del duo Ale e Franz

Mitologia 
 Gin o Genio – spirito della mitologia araba

Altro 
 Gin – liquore
 Gin – gruppo etnico vietnamita
 Gin rummy – gioco di carte per due giocatori